Municipio de Normanna puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Normanna (condado de St. Louis, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de St. Louis
 Municipio de Normanna (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Cass.